Финал Кубка Италии по футболу 2013 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Италии сезона 2012/13, в котором встречались «Рома» и «Лацио». Матч состоялся 26 мая 2013 года на Олимпийском стадионе в Риме .

За всю историю «Лацио» сыграл в 7 финалах Кубка Италии, а «Рома» - 16, но обе команды никогда не встречались в финале до этого матча. Это было первое римское дерби в финале Кубка Италии, и третье местное дерби после туринского дерби в 1938 году и миланского дерби в 1977 году. «Рома» была официально объявлена ​​номинальными хозяевами поля на этот матч. Перед началом матча выступил южнокорейский исполнитель, где его безжалостно освистали.

«Лацио» выиграл матч со с минимальным перевесом. Единсственный гол на счету Сенада Лулича, который забил на 71-ой минуте с передачи Антонио Кандревы.

Путь к финалу

Матч

Отчёт о матче

Примечания 

2013
Матчи ФК «Рома»
Матчи ФК «Лацио»
Футбол в Италии в 2013 году
Футбольные соревнования в Риме